IVR steht für:

 Interactive Voice Response, siehe Sprachdialogsystem bzw. Visual Interactive Voice Response 
 Internationale Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie, gegründet 1909
 Internet Video Recording, ein Format für Videodateien
 Interverband für Rettungswesen, der schweizerische Dachverband der Organisationen, die sich mit der präklinischen Versorgung von Notfallpatienten befassen
 Internationale Vereinigung des Rheinschiffsregisters, Nachfolgeverband der 1847 gegründeten Interessenvereinigung der schweizerischen und deutschen Schiffsversicherungen (Rheinschiffsregisterverband)

IVR